Roland hace referencia a varios artículos:

Personas

 Roland, castellanizado como Roldán u Orlando, senescal franco al servicio de Carlomagno, y personaje de La canción de Roldán.
 Roland Barthes (1915-1980), crítico literario y teórico francés.
 Roland Burris (1937-), político estadounidense.
 Roland Catacora desarrollo de sistemas latino.
 Roland Carreño, periodista venezolano.
 Roland Emmerich (1955-), cineasta alemán.
 Roland Grapow (1959-), guitarrista alemán de heavy metal
 Roland Joffé (1945-), cineasta británico.
 Roland Kirk (1935-1977), músico estadounidense de jazz.
 Roland Orzabal (1961-), músico, letrista y productor británico.
 Roland Penrose (1900-1984), artista británico.
 Roland Ratzenberger (1960-1994), piloto austriaco de automóviles.
 Roland Topor (1938-1997), ilustrador y escritor francés.
 Ruth Roland (1892-1937), actriz estadounidense.
 Roland, pseudónimo del crítico cinematográfico Rolando Fustiñana, creador de la Cinemateca Argentina.
 Dean Roland (1972-), músico estadounidense
 Ed Roland (1963-), músico estadounidense.
 Floyd Roland (1961), político canadiense.
 Gilbert Roland (1905-1994), actor estadounidense.
 Jean-Marie Roland de la Platière (1734-1793), político, revolucionario y ministro francés. 
 Madame Roland (Marie-Jeanne Phlipón, 1754-1793), articulista y revolucionaria francesa, esposa de Jean-Marie Roland.
 Nicolás Roland, beato de la iglesia Católica;
 Pauline Roland (1805-1852), feminista francesa.
 Philippe-Laurent Roland (1746-1816), escultor francés.

Ciudades en Estados Unidos
 Roland (Iowa)
 Roland (Oklahoma)

Música 
 Roland (ópera de Lully) (1685), de Jean-Baptiste Lully con libreto de Philippe Quinault.
 Roland (Corporación), fabricante japonés de instrumentos musicales electrónicos;

Ficción
 Roland Deschain (Roland de Gilead), hijo de Steven, protagonista de la saga de Stephen King "La Torre Oscura";
 «Roland (The X-Files)» (1994), episodio de la serie estadounidense de televisión The X-Files.

Además
 Rohrbach Ro VIII Roland, avión comercial alemán de los años 1920;
 Estatua de Rolando, en algunas ciudades alemanas.
 Euromissile Roland, misil antiaéreo de corto alcance.

Nombres masculinos